Beleg van Tiel (1350) de stad werd belegerd door Reinoud III van Gelre
 Inname van Tiel (1374) Reinoud I van Brederode neemt in 1374 Tiel in.
 Beleg van Tiel (1528) een Habsburgsleger bezet de stad vanaf 25 juli 1528.
 Inname van Tiel (1672) tijdens de Hollandse Oorlog door Franse troepen op 21 juni 1672.